Сергей Тихоцкий:
 Тихоцкий, Сергей Андреевич (род. 1972) — российский учёный-геофизик, член-корреспондент РАН. 
 Тихоцкий, Сергей Георгиевич (1807—1872) — генерал-майор, участник Крымской войны.